Dans ses rêves (), un téléfilm américain réalisé par Ryan Little, diffusé en 2005 ; 
 Dans ses rêves (), un film américain réalisé par Karey Kirkpatrick, sorti en 2009.